Ю́рий Бори́сович Коряко́в () — российский лингвист, специалист по созданию лингвистических карт и атласов, показывающих географическое распределение языков; карты создаются как для многотомного издания «Языки мира», так и для множества других работ. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН.

Биография 
Родился 16 января 1976 года Ростове-на-Дону.

В 1998 году окончил Отделение теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика». Тема дипломной работы: «Количественные отношения гласных в языках Европы» (научный руководитель — С. В. Кодзасов).

В 1998—2001 годах учился в очной аспирантуре филологического факультета МГУ.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию «Языковая ситуация в Белоруссии и типология языковых ситуаций» в МГУ (научный руководитель В. М. Алпатов).

С 1999 года работает в группе «Языки мира» (ныне сектор ареальной лингвистики) Института языкознания РАН: сначала как внештатный сотрудник, с 2002 года — в штате.

Научные работы 
 Количественные отношения гласных в языках Европы // Труды Международного семинара «Диалог ’98» по компьютерной лингвистике и её приложениям. Том 1. Казань, 1998. Стр. 331—339.
 Российская лингвистика и лингвистические ресурсы в Интернете (с Т. А. Майсаком) // Труды Международного семинара «Диалог ’99» по компьютерной лингвистике и её приложениям. Том 2. Таруса, 1999. Стр. 356—368.
 Языковая ситуация в Беларуси // Вторая зимняя типологическая школа: Международная школа-семинар молодых учёных по лингвистической типологии и антропологии. М., 2000. Стр. 142—143.
 Систематика языков мира и базы данных в интернете (с Т. А. Майсаком) // Труды Международного семинара «Диалог '2001» по компьютерной лингвистике и её приложениям. Том 2. М., Аксаково, 2001. Стр. 215—229.
 Языковая ситуация в Белоруссии // Вопросы языкознания. № 2. 2002. Стр. 109—127.
 Обзор языковых семей мира на основе генеалогической классификации языков // Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М., 2003.
 К типологии межзубных согласных // Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасова. Ред. коллегия: А. В. Архипов, Л. М. Захаров, А. А. Кибрик, А. Е. Кибрик, И. М. Кобозева, О. Ф. Кривнова, Е. А. Лютикова, О. В. Фёдорова. М.: Языки славянских культур, 2008. Стр. 318—329.
 Глоссарий лингвонимов и этнонимов // Языки гэлао: Материалы к сопоставительному словарю кадайских языков / И. В. Самарина, О. М. Мазо, Нгуен Ван Лой, Нгуен Хыу Хоань и др. / Отв. ред. И. В. Самарина. ― М.: Academia, 2011.

Примечания

Ссылки 

 В мире детей ты должен добиться цели и ничего не повредить: Интервью, 29.12.2017 («Православие и мир»)

Лингвисты России
Сотрудники Института языкознания РАН
Википедисты
Авторы Большой российской энциклопедии